kan (titel), titel voor een Mongoolse of Turkse leider
 kan (vaatwerk), soort vaatwerk met een oor en een tuit
 kan (inhoudsmaat), oude inhoudsmaat
 Stadsregio Arnhem Nijmegen (SAN), voorheen Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN)
 Kan (rivier), rivier in Siberië

Personen en personages 
 Cornelis Kan (1892–1979), Nederlands onderwijzer, sportbestuurder en organisator
 Cornelius Marius Kan (1837–1919), Nederlands geograaf
 Francisco Luna Kan (1925), Mexicaans medicus en politicus
 Gan Ying, Chinees afgezant, uitgezonden om contact te leggen met het Romeinse Rijk; in oudere transcripties Kan Ying
Jan Kan (politicus) (1873–1947), Nederlands topambtenaar en politicus, zoon van Johannes Benedictus Kan Sr.
Jan M. Kan (1905–2002), Nederlands jurist, ambtenaar en lid van de Raad van State, zoon van politicus Jan Kan
 Johannes Benedictus Kan Sr. (1831–1902), rector van onder andere het Erasmiaans Gymnasium
 Li Kan (circa 1245–1320), Chinees kunstschilder
 Naoto Kan (1946), een Japans politicus
 Nosferatu (diskjockey) (1973), geboren als Erwin van Kan
 Peter de Kan (1957), Nederlands grafisch ontwerper
 R. Kan Albay (1975), Turks-Vlaamse regisseur en acteur
 Viktorija Kan (1995), tennisspeelster uit Rusland
 Wim Kan (1911–1983), Nederlands cabaretier, zoon van politicus Jan Kan
 Wouter Kan (1950), Nederlands hockeyer
 Wu Kan, vrijgezel uit een Chinees volksverhaal 
 Yo Kan (1978), Chinees-Japans tafeltennisser, geboren als Han Yang

Zie ook
 Van Kan, Kann, Khan en Kahn (doorverwijspagina's)